Bromberg (Oostenrijk)
 Bromberg (Pruisen), nu Bydgoszcz